Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Sportgemeinschaft 09 Wattenscheid nelle competizioni ufficiali della stagione 1989-1990.

Stagione 
Nella stagione 1989-1990 il Wattenscheid, allenato da Hans Bongartz, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 2º posto. In Coppa di Germania il Wattenscheid fu eliminato al secondo turno dall'.

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Hans Bongartz
 Allenatore in seconda: 
 Preparatore dei portieri: 
 Preparatori atletici:

Calciomercato

Sessione estiva

Sessione invernale

Risultati

2. Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

1989-1990